Камінська сільська рада — адміністративно-територіальна одиниця в Україні та у Білорусі.

Україна 
 Камінська сільська рада — Житомирська область, Романівський район
 Камінська сільська рада — Івано-Франківська область, Рожнятівський район
 Камінська сільська рада — Сумська область, Кролевецький район

Білорусь 
 Камінська сільська рада — , Логойський район

Див. також 
 Каміннецька сільська рада (колишня назва — Камінська сільська рада) — Івано-Франківська область, Надвірнянська районна рада